Onde : propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales
 Onde radio
 L'onde rampante est l'onde qui est diffusée autour de la zone d'ombre d'une surface d'un corps élastique.
 Onde sismique
 Onde de crue, la propagation du maximum de crue de l'amont vers l'aval
 Ondes Martenot : instrument français de musique électronique
 Ondes courtes : également dites ondes Haute Fréquences
 Onde mécanique
 Onde moyenne
 Onde orographique
 Onde plane
 Onde longue
 Onde tropicale
 Onde lumineuse ou électromagnétique, de même nature
 Onde évanescente
 Onde stationnaire
 Onde gravitationnelle
 Onde de gravité
 Onde mécanique progressive

Voir aussi 
 Ondes : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Les Ondes : revue de Radio Paris
 Onde Verte, la communauté tarifaire des transports en commun du canton de Neuchâtel en Suisse
 Train d'ondes
 Dualité onde-particule
 Guide d'ondes
 Micro-onde
 Le onde, un album de Ludovico Einaudi.